Пэ́рриш () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Пэрриш, Грейдон (род. 1970) — американский художник-реалист.
 Пэрриш, Джанель (род. 1988) — американская актриса, певица, бродвей-исполнитель, композитор и пианист.
 Пэрриш, Джеральдин (1936—?) — американская преступница.
 Пэрриш, Джерри Уэйн (1944—1998) — капрал Армии США, бежавший в КНДР после Корейской войны.
 Пэрриш, Максфилд (1870—1966) — американский художник и иллюстратор.
 Пэрриш, Роберт (1916—1995) — американский кинорежиссёр (в 1950—1970-е годы) и киномонтажёр (в 1930—1940-е годы).
 Пэрриш, Хантер (род. 1987) — американский актёр, снимающийся в телесериалах и кинофильмах.